Ел Потреро, Ранчо има више значења:

 Ел Потреро, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Потреро, Ранчо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику